Con il termine gimnoto ci si riferisce comunemente ad un genere e ad un specie di pesci:

Gimnoto, nome comune del genere Gymnotus, anche detti pesci coltello
Gimnoto, nome comune della specie Electrophorus electricus, anche detto anguilla elettrica o elettroforo